Die Cazoo Premier League Darts 2023 ist ein Einladungsturnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) zum 19. Mal veranstaltet wird. Ausgetragen wird es in siebzehn verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, der Niederlande und Deutschland. Startpunkt ist am 2. Februar 2023 die SSE Arena in Belfast. Die Play-offs werden am 25. Mai 2023 im The O2 in London ausgetragen.

Modus 
Wie die PDC am 30. September 2022 verkündete, wird das Format des vergangenen Jahres beibehalten. Somit nehmen 2023 zum zweiten Mal acht Spieler an der Premier League Darts teil.

Diese spielen im Ligasystem „Jeder gegen jeden“ jeweils donnerstags gegeneinander, wobei die Sieger der jeweiligen Ligapartie direkt im Anschluss noch über zwei Halbfinals und ein Finale den jeweiligen Tagessieger ermitteln, so dass an jedem Spieltag insgesamt sieben Begegnungen (vier Ligapartien, zwei Halbfinals, Finale) ausgetragen werden. In jedem Spiel müssen sechs Legs für den Sieg gewonnen werden.

Ein Sieg in der ersten Runde (Ligapartie) bringt zwei Punkte, ein Halbfinalsieg einen weiteren, und der Finalsieg wieder zwei Punkte, so dass ein Tagessieger insgesamt fünf Punkte erhält, der Finalist drei, und die beiden Halbfinalisten je zwei Punkte. Zusätzlich wird jeder Tagessieg mit £ 10.000 Preisgeld honoriert.

Nach sieben Spieltagen ist die Hinrunde abgeschlossen, jeder Teilnehmer hat nun je ein Erstrundenmatch gegen jeden anderen gespielt. An Spieltag 8 spielt der Tabellenerste gegen den Achten, der Zweite gegen den siebten usw. Auch hier erfolgen im Anschluss die drei Finalpartien um den Tagessieg.

Die Wochen 9–15 werden analog zu den Spieltagen 1–7 als Rückrunde gespielt, an Spieltag 16 ergeben sich die Erstrunden-Paarungen erneut aus der Ligatabelle.

Am 17. und letzten Spieltag finden die Playoffs statt. Hier spielen nur noch die vier Erstplatzierten der Gesamttabelle zwei Halbfinals und das Finale um den Titel aus, wobei nun 10 (Halbfinals) bzw. 11 (Finale) gewonnene Legs für den Sieg benötigt werden.

Qualifikation 
Wie in den Vorjahren qualifizierten sich die Top 4 der PDC Order of Merit für die Premier League Darts, während die restlichen vier Plätze per Wildcard vergeben wurden.
Folgende Spieler sind qualifiziert:

Preisgeld 
Bei der Premier League werden wie im Vorjahr insgesamt £ 1.000.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Es verteilt sich wie folgt:

Da es sich bei der Premier League um ein Einladungsturnier handelt, fließt das Preisgeld nicht in die Weltrangliste, die PDC Order of Merit, ein.

Austragungsorte

Vorrunde

1. Spieltag 
Datum: 2. Februar 2023
Austragungsort:  SSE Arena, Belfast

2. Spieltag 
Datum: 9. Februar 2023
Austragungsort:  Cardiff International Arena, Cardiff

3. Spieltag 
Datum: 16. Februar 2023
Austragungsort:  OVO Hydro, Glasgow

4. Spieltag 
Datum: 23. Februar 2023
Austragungsort:  3Arena, Dublin

5. Spieltag 
Datum: 2. März 2023
Austragungsort:  Westpoint Arena, Exeter

6. Spieltag 
Datum: 9. März 2023
Austragungsort:  M&S Bank Arena, Liverpool

7. Spieltag 
Datum: 16. März 2023
Austragungsort:  Motorpoint Arena, Nottingham

8. Spieltag 
Datum: 23. März 2023
Austragungsort:  Utilita Arena, Newcastle
Spielpaarungen bestimmen sich nach aktuellem Tabellenstand.

9. Spieltag 
Datum: 30. März 2023
Austragungsort:  Mercedes-Benz Arena, Berlin

10. Spieltag 
Datum: 6. April 2023
Austragungsort:  Utilita Arena, Birmingham

11. Spieltag 
Datum: 13. April 2023
Austragungsort:  Brighton Centre, Brighton

12. Spieltag 
Datum: 20. April 2023
Austragungsort:  Rotterdam Ahoy, Rotterdam

13. Spieltag 
Datum: 27. April 2023
Austragungsort:  First Direct Arena, Leeds

14. Spieltag 
Datum: 4. Mai 2023
Austragungsort:  AO Arena, Manchester

15. Spieltag 
Datum: 11. Mai 2023
Austragungsort:  Utilita Arena, Sheffield

16. Spieltag 
Datum: 18. Mai 2023
Austragungsort:  P&J Live, Aberdeen
Spielpaarungen bestimmen sich nach aktuellem Tabellenstand.

Statistiken

Tabelle

Abschlusstabelle 
Anmerkung: Über die Tabelle werden die vier Play-offs-Teilnehmer ermittelt. Bei Punktgleichheit entscheidet die Anzahl der Tagessiege, dann die Legdifferenz, dann die Anzahl an Breaks, dann der Average über das gesamte Turnier.

Entwicklung

Platzierungen

Play-offs 
Datum: 25. Mai 2023
Austragungsort:  The O2, London

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Offizielle Seite der PDC

Einzelnachweise 

2023
Dartveranstaltung 2023